

Turniej główny

Drabinka 

French Open 2010
French Open – turniej legend kobiet‎